Сакен — фамилия, имя, топоним:

Фамилия 
 Сакен, Александр Фёдорович —  Георгиевский кавалер; подполковник; № 9126; 26 ноября 1853.
 Сакен, Христофор Христофорович —  Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 862; 26 ноября 1791.

Имя 
Сакен — это популярное казахское (тюркское) мужское имя (Сәкен), образовано от арабского (ساكن) в значении «житель, обитатель». Сокращённая форма имени Садуакас. Исторические примеры — Сейфуллин, Сакен, Гумаров, Сакен.

Топоним 
 Сакен — село в Гульрипшском районе Абхазии.
 Сакен — река в Абхазии.

См. также 
 Остен-Сакен — фамилия.
 «Капитан Сакен» — минный крейсер.
 «Весна в Сакене» — фильм.